St. Matthews steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
*St. Matthews (Kentucky)
 St. Matthews (South Carolina)

Siehe auch:
 St. Matthew